

História 
 Clotilde da Borgonha — esposa do rei Clóvis I
 Clotilde (falecida em 531) — filha de Clóvis I e esposa de Amalarico
 Clotilde (falecida em 673) — fundadora de um monastério em Bruyères-le-Châtel
 Clotilde (falecida em 699) — esposa do rei Teodorico III da Nêustria
 Marie Clotilde de França — irmã do rei Luís XVI de França e esposa do rei Carlos Emanuel IV da Sardenha.
 Clotilde de Saxe-Coburgo-Gota — arquiduquesa de Áustria

Geografia e construções 
 Basílica de Santa Clotilde — basílica em Paris
 Sainte-Clotilde-de-Châteauguay (Quebec) — municipalidade em Quebec

Outros 
 583 Klotilde — asteroide
 Clotilde (navio negreiro) — navio negreiro queimado e afundado em Mobile (Alabama), no Alabama, em 1859
 Dona Clotilde — personagem da série de televisão El Chavo del Ocho

Desambiguações de antropônimos